Антон Алексе́ев:
 Алексеев, Антон Васильевич (1967—2018) — российский переводчик фильмов. 
 Алексеев, Антон Сергеевич (род. 1984) — украинский и российский футболист.